Ndamba peut désigner :
 les Ndamba, une population de Tanzanie
 le ndamba, une langue bantoue